Појам Красноармејск може да се односи на:
Красноармејск (Московска област),
Красноармејск (Саратовска област),